Wostotschny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wostotschny (Moskau), Stadtbezirk von Moskau
 Wostotschny (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Wostotschny (Region Altai, Bijsk), im Rajon Bijsk
 Wostotschny (Region Altai, Chabary), im Rajon Chabary
 Wostotschny (Region Altai, Talmenka), im Rajon Talmenka
 Wostotschny (Region Altai, Ust-Kalmanka), im Rajon Ust-Kalmanka
 in der Oblast Amur:
 Wostotschny (Amur, Oktjabrski), im Rajon Oktjabrski
 Wostotschny (Amur, Tynda), im Rajon Tynda
 in der Republik Baschkortostan:
 Wostotschny (Baschkortostan, Blagowar), im Rajon Blagowar
 Wostotschny (Baschkortostan, Meleus), im Rajon Meleus
 Wostotschny (Baschkortostan, Sterlitamak), im Rajon Sterlitamak
 in der Oblast Kemerowo:
 Wostotschny (Kemerowo)
 in der Region Krasnodar:
 Wostotschny (Krasnodar), im Stadtkreis Krasnodar
 Wostotschny (Krasnodar, Belaja Glina), im Rajon Belaja Glina
 Wostotschny (Krasnodar, Beloretschensk), im Rajon Beloretschensk
 Wostotschny (Krasnodar, Dinskaja), im Rajon Dinskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Kanewskaja), im Rajon Kanewskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Kawkasskaja), im Rajon Kawkasskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Krasnoarmeiski), im Rajon Krasnoarmeiski
 Wostotschny (Krasnodar, Kurganinsk), im Rajon Kurganinsk
 Wostotschny (Krasnodar, Kuschtschowskaja), im Rajon Kuschtschowskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Leningradskaja), im Rajon Leningradskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Mostowskoi), im Rajon Mostowskoi
 Wostotschny (Krasnodar, Schtscherbinowski), im Rajon Schtscherbinowski
 Wostotschny (Krasnodar, Sewerskaja), im Rajon Sewerskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Starominskaja), im Rajon Starominskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Tbilisskaja), im Rajon Tbilisskaja
 Wostotschny (Krasnodar, Tichorezk), im Rajon Tichorezk
 in der Region Krasnojarsk:
 Wostotschny (Krasnojarsk)
 in der Oblast Kursk:
 Wostotschny (Kursk)
 in der Oblast Omsk:
 Wostotschny (Omsk, Ljubinski), im Rajon Ljubinski
 Wostotschny (Omsk, Tjukalinsk), im Rajon Tjukalinsk
 in der Oblast Orenburg:
 Wostotschny (Orenburg)
 in der Oblast Rjasan:
 Wostotschny (Rjasan)
 in der Oblast Samara:
 Wostotschny (Samara, Bogatoje), im Rajon Bogatoje
 Wostotschny (Samara, Bolschaja Tschernigowka), im Rajon Bolschaja Tschernigowka
 Wostotschny (Samara, Wolschski), im Rajon Wolschski
 in der Oblast Saratow:
 Wostotschny (Saratow, Dergatschi), im Rajon Dergatschi
 Wostotschny (Saratow, Iwantejewka), im Rajon Iwantejewka
 Wostotschny (Saratow, Jekaterinowka), im Rajon Jekaterinowka
 Wostotschny (Saratow, Jerschow), im Rajon Jerschow
 Wostotschny (Saratow, Osinki), im Rajon Osinki
 in der Region Stawropol:
 Wostotschny (Stawropol, Ipatowo), im Rajon Ipatowo
 Wostotschny (Stawropol, Nowoalexandrowsk), im Rajon Nowoalexandrowsk
 Wostotschny (Stawropol, Sowetski), im Rajon Sowetski
 Wostotschny (Stawropol, Stepnoje), im Rajon Stepnoje
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Wostotschny (Swerdlowsk, Kamyschlow), im Rajon Kamyschlow
 Wostotschny (Swerdlowsk, Serow), im Stadtkreis Serow
 in der Oblast Tambow:
 Wostotschny (Tambow, Perwomaiski), im Rajon Perwomaiski
 Wostotschny (Tambow, Uwarowo), im Rajon Uwarowo
 in der Republik Tatarstan:
 Wostotschny (Tatarstan)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Wostotschny (Tscheljabinsk, Bredy), im Rajon Bredy
 Wostotschny (Tscheljabinsk, Uiskoje), im Rajon Uiskoje
 in der Oblast Tula:
 Wostotschny (Tula, Jefremow), im Rajon Jefremow
 Wostotschny (Tula, Leninski), im Rajon Leninski
 in der Oblast Wolgograd:
 Wostotschny (Wolgograd)

Wostotschny steht außerdem für:
 Wostotschny administratiwny okrug, Verwaltungsbezirk von Moskau, siehe Östlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Kosmodrom Wostotschny, Raketenstartplatz in Russland
 Hafen Wostotschny, Tiefwasserhafen im Osten von Nachodka

Siehe auch:
 Wostotschnaja (Begriffsklärungsseite)